F80 peut faire référence à :
 Ferrari F80 Concept, un concept car du constructeur italien Ferrari ;
 Lockheed F-80 Shooting Star, un avion de combat américain ;
 Nikon F80, un appareil photographique reflex de Nikon ;
 Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres